Een verkeersweg:
N281 (België)
N281 (Nederland), zie Provinciale weg 281
N281 (Zwitserland)